Un automne à Berlin est le troisième tome de la série de bande dessinée Louis la Guigne. 

 Scénario : Frank Giroud
 Dessins : Jean-Paul Dethorey

Résumé 
L'histoire se déroule en automne 1923, dans la République de Weimar. 

Dans un tome précédent, Nadia, une célèbre danseuse du Moulin Rouge a perdu l'esprit.

Afin de guérir Nadia, Louis se rend avec elle en Allemagne. Il assiste à l'occupation de la Ruhr par les Français, puis il se retrouve à Berlin mêlé aux affrontements entre les corps francs (SA et Casques d'acier) et les communistes. Il tente de déjouer un complot auquel sont mêlés notamment le général Ludendorff et un ancien conseiller de Louis III de Bavière. Louis la Guigne couche avec la maîtresse d'un des comploteurs pour lui soutirer des renseignements, ce qui provoque l'ire d'une de ses deux amies.

Le contexte économique de l'époque est une Allemagne où la monnaie officielle (le papiermark) est dévalué, le moindre achat nécessitant quelques millions de mark (voir Hyperinflation de la République de Weimar).

Publication

Éditeurs 
 Glénat (1985 - première édition) 
 Glénat (Collection Vécu) (1986) 
 Glénat (Collection Vécu) (1995)

Articles connexes 
 Le roman de 1956 L'Obélisque noir se passe dans le même contexte historique que cet album

Louis la Guigne